Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1990 – dwunaste mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF. Odbył się w dniach 28 lutego – 10 marca 1990 roku w Czechosłowacji. Tytułu zdobytego w 1986 roku broniła reprezentacja Jugosławii, zwyciężyli zaś Szwedzi.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 13–16

Faza pucharowa 
Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Najlepsi strzelcy 
W nawiasach gole z rzutów karnych.
 1.  Julián Duranona – 55 (20)
 1.  Aleksander Tuczkin – 55 (12)
 3.  Kim Jae-hwan – 50 (18)
 4.  Philippe Debureau – 39
 5.  Irfan Smajlagić – 38
 6.  Marian Dumitru – 37
 6.  Djaffar Belhocine – 37 (18)
 8.  Aleix Franch – 36
 8.  Bogdan Wenta – 36 (2)
 8.  László Marosi – 36 (2)
 8.  Javier Cabanas – 36 (8)

Bibliografia 
 
 

1990
1990 w piłce ręcznej
Sport w Czechosłowacji
1990 w Czechosłowacji